Vilagarcía de Arousa är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Pontevedra och regionen Galicien, i den nordvästra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Madrid. Vilagarcía de Arousa ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Vilagarcía de Arousa är platt västerut, men österut är den kuperad. Havet är nära Vilagarcía de Arousa åt nordväst. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Vilagarcía de Arousa. Runt Vilagarcía de Arousa är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Vilagarcía de Arousa är det största samhället i trakten. Omgivningarna runt Vilagarcía de Arousa är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. 

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Galicien